Николай Алексеевич Губанко́в (1903 — 1983) — советский инженер-строитель и учёный.

Биография 
Первостроитель метро. Сменный инженер, с 1936 начальник шахты, с 1940 года зам. начальника Московского метростроя, в 1947—1950 годах зам. начальника Главтоннельметростроя, в 1950—1958 начальник Московского метростроя. Непосредственно руководил строительством станции «Семёновская», открытой в январе 1944 года.

Во время войны руководил строительством подземных оборонительных сооружений в Казани.

С 1958 года — директор ЦНИИ транспортного строительства.

В 1960 году — первый заместитель председателя Мосгорисполкома.

Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.

Соавтор и редактор книги: Строительство городских подземных коллекторов открытым способом [Текст] / Н. А. Губанков [и др.]; под ред. Н. А. Губанкова. — М. : Стройиздат, 1969. — 384 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 379—380.

Делегат XXI съезда КПСС (27.1 — 5.2.1959).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1947) — за усовершенствование и внедрение на строительство Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича щитового метода проходки тоннелей, обеспечившего значительное повышение производительности труда на подземных работах

Источники 
 Строительство. В 3-х томах. /Гл. ред. Кучеренко В. А., Караваев Г. А./. Серия: «Энциклопедия современной техники. Энциклопедии. Словари. Справочники») М.: Советская энциклопедия, 1964—1965 г. 544 + 472 + 592 (1608) с., илл.
 Фото https://web.archive.org/web/20161020154644/http://2014.metrostroy.ru/f/publication/1/mit5.pdf

Инженеры СССР
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва